Lukov ist der Name mehrerer Orte:

Lukov (Slowakei) (Dornau), Gemeinde im Okres Bardejov, Slowakei
Lukov nad Dyjí (Luggau), Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien
Lukov u Bíliny (Lukow), Gemeinde im Okres Teplice, Tschechien
Lukov u Moravských Budějovic (Lukau), Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien,
Lukov u Zlína (Groß Lukau), Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien
Lukov (Luka), Ortsteil von Úštěk, Okres Litoměřice, Tschechien
Lukov (Lukau), Ortsteil von Vraný, Okres Kladno, Tschechien
Lukov (Luggau), Wüstung auf den Fluren von Horní Stropnice, Okres České Budějovice, Tschechien

Lukov steht für:
 Burg Lukov bei Lukov u Zlína

Siehe auch:
 Lukow
 Loukov